Персоналії:
 Карл Радек 
 Радек Штепанек 
 Радек Дейл 
 Радек Мартінек 
 Радек Дворжак 
 Радек Кобялко 

Інше
 2375 Радек